Sistema preventivo ovvero Prevenzione
 Sistema preventivo ovvero Metodo preventivo